scheepvaartterm Jagen (schip)
 op jacht gaan